Superkombinacja mężczyzn na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 11 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrza świata z Ga-Pa bronił Norweg Aksel Lund Svindal.

Wyniki

Bibliografia 
 

Superkombinacja mężczyzn